Der Name Zanstra bezeichnet:

 den niederländischen Astronomen Herman Zanstra
 den Hauptgürtelasteroiden (2945) Zanstra
 einen Mondkrater, siehe Zanstra (Mondkrater)